De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1993/94 werd gehouden op zaterdag 14 mei 1994 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Werder Bremen versloeg Rot-Weiss Essen met 3-1.

Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss Essen speelde in het seizoen 1993/94 in de 2. Bundesliga. Hoewel de club de finale van de Duitse beker bereikte, degradeerde het in 1994 naar de Regionalliga.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
Bundesliga 1993/94
2. Bundesliga 1993/94
DFB-Pokal 1993/94

1994
Werder Bremen
Bekervoetbal 1993/94
Sportevenement in Berlijn